Rupt est le nom ou une partie du nom de :

Communes en Rupt 
 Rupt dans la Haute-Marne ;
 Rupt-aux-Nonains dans la Meuse ;
 Rupt-devant-Saint-Mihiel dans la Meuse ;
 Rupt-en-Woëvre dans la Meuse ;
 Rupt-sur-Moselle dans les Vosges ;
 Rupt-sur-Othain dans la Meuse ;
 Rupt-sur-Saône dans la Haute-Saône ;
 Basse-sur-le-Rupt dans les Vosges ;
 Vy-lès-Rupt en Haute-Saône;

Communes en -rupt 
 Belrupt dans les Vosges;
 Belrupt-en-Verdunois dans la Meuse;
 Blancherupt dans le Bas-Rhin; 
 Turquestein-Blancrupt en Moselle;
 Ferdrupt dans les Vosges;
 Fréconrupt dans le Bas-Rhin;
 Grandrupt dans les Vosges;
 Grandrupt-de-Bains, dans les Vosges;
 Heiltz-le-Maurupt dans la Marne;
 Jussarupt dans les Vosges;
 Laneuville-au-Rupt dans la Meuse ;
 Maurupt-le-Montois dans la Marne;
 Parfondrupt dans la Meuse;
 Planrupt en Haute-Marne;
 Ramerupt dans l'Aube;
 Ranrupt dans le Bas-Rhin;
 Villerupt en Meurthe-et-Moselle
 Xamontarupt dans les Vosges;
 Xonrupt-Longemer dans les Vosges;

Écarts et lieux-dits
 Blancrupt, écart d'Orbey dans le Haut-Rhin;
 Genrupt, écart de Bourbonne-les-Bains dans la Haute-Marne;
 Grandrupt, quartier de Golbey dans les Vosges;
 Grurupt, écart de Fontenoy-le-Château dans les Vosges;
 Laurupt, écart de Rupt-sur-Moselle;
 Lauterupt, écart de Ban-de-Laveline dans les Vosges;
 Liégebiérupt, écart de Rupt-sur-Moselle;
 Rougerupt, écart d'Hadol dans les Vosges;
 Sarupt, écart de Saint-Léonard dans les Vosges;
 Scarupt, écart de Fraize dans les Vosges;
 Saurupt, quartier de Nancy en Meurthe-et-Moselle;
 Saurupt, écart de Harol dans les Vosges;
 Saussenrupt (ou Sauce-en-Rupt), écart de Bertrambois en Meurthe-et-Moselle;
 Taurupt, écart de Bionville et rocher du même nom en Meurthe-et-Moselle;
 Xoarupt, écart de Ferdrupt dans les Vosges

Rivières et ruisseaux
 Le Lionrupt, affluent de droite de la Moselle;
 Le Mont-Parfondrupt, affluent de gauche de la Moselle, commune de Saint-Maurice-sur-Moselle;
 Le Rupt (rivière), affluent de l'Allaine;
 Le Rupt (affluent de la Meuse) ;
 Le Rupt, affluent de la Moselotte ;
 Le Rupt, affluent de la Sarre ; 
 Le Rupt de Bamont, affluent de la Moselotte ;
 Le Rupt Guéné, affluent de la Semouse ;
 Le Rupt de Mad, affluent de la Moselle (rivière) ;
 Le Xarupt, affluent de gauche de la Meurthe

Voir aussi 
 Rupt (toponyme)

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme